Nonetto – in musica, formazione musicale di nove strumentisti o cantanti, oppure una composizione musicale scritta per nove esecutori
 Nonetto – in poesia, testo di nove righe, delle quali la prima contiene nove sillabe, la successiva otto e così via fino all'ultima che ne contiene una sola